La tolérance est l'indulgence, l'action de supporter ce qu’on ne peut empêcher ou qu’on croit ne pas devoir empêcher. On parle par exemple de tolérance religieuse, de tolérance sexuelle, etc.
La tolérance zéro est une doctrine visant à punir sévèrement les délinquants à la moindre infraction de la loi. 
La Tolérance est le nom d'une loge maçonnique située à Porrentruy, dans le Jura suisse.
 En immunologie, la tolérance est l'absence de réponse immunitaire à un antigène.
 En toxicologie, la tolérance ou accoutumance est un processus d'adaptation de l'organisme à un stimulus extérieur, à un environnement nouveau ou même à un produit toxique.
 En technique, la tolérance est le fait d'admettre certaines imperfections de fabrication, tant que celles-ci n'empêchent pas le système d'assurer sa fonction.
 Plusieurs œuvres portent ce nom : 
 Le Traité sur la tolérance est une œuvre de Voltaire publiée en 1763 ;
 Tolérance est un film de Pierre-Henry Salfati (1989).

Voir aussi